Pedro León puede referirse a:
 Pedro León Díaz Gallo (1782-1852), político argentino	
 Pedro León Aquino (1812-1852), militar argentino
 Pedro León Gallo Goyenechea (1830-1877), político chileno	
 Pedro León Cornet Palacio (1876-1927), político argentino
 Pedro León Ugalde (1892–1935), político chileno
 Pedro León Zapata (1929–2015), pintor venezolano	
 Pedro Pablo León (*1943), futbolista peruano
 Pedro León (*1986), futbolista español